BFG steht für:
 VEB Bagger-, Förderbrücken- und Gerätebau Lauchhammer, siehe TAKRAF (Kombinat)
 Berliner Flughafen-Gesellschaft mbH, siehe Flughafen Berlin Brandenburg GmbH
 Berufsfeuerwehr Graz
 Betriebsfläche Abbauland Gestein, siehe Nutzungsarten des Bodens
 BFG (Motorrad), französischer Motorradhersteller
 BFG – Big Friendly Giant, Fantasyfilm aus dem Jahr 2016
 BFG Tech, US-amerikanischer Hardware-Hersteller
 Black Forest Grid, eine Grid-Computing-Initiative an der Universität Freiburg
 British Forces Germany, siehe Britische Streitkräfte in Deutschland
 Bullfrog Basin Airport (IATA-Code), Flughafen von Bullfrog Basin, Kane County (Utah), Utah
 Bundesfinanzgericht, ein Verwaltungsgericht des Bundes in Österreich

BfG steht für:
 Bank für Gemeinwirtschaft, ein ehemaliges Kreditinstitut
 Bank für Gemeinwohl, ein Projekt für die Etablierung einer Bank in Österreich
 Bundesanstalt für Gewässerkunde, eine Bundesoberbehörde

bfg steht für:
 Bayerische Finanzgewerkschaft
 Bund für Geistesfreiheit, Dachverband konfessionsloser Menschen
 Busang Kayan (ISO-639-3-Code), Dialekt des Dialektclusters Kayan (Dialektcluster) der Kayan (Borneo) auf Borneo

Abkürzung